Kalandra bezeichnet:
 Kalandra (Band), norwegische Band
 Kalandra (Chalkidiki), Ort in Griechenland

Kalandra ist der Nachname von:
 Záviš Kalandra (1902–1950), tschechischer Journalist, Publizist und Schriftsteller